Скат — наклонная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, пройденная по пласту или по породе и предназначенная для спуска полезного ископаемого под действием собственного веса. Скаты проводят обычно при разработке крутых пластов.

Литература 
 Казаков В. Б. Вскрытие, подготовка и системы разработки пластовых месторождений. Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. — Москва, 2004, 177 с.

Горные выработки